Ви́дерман () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Видерман, Бедржих Антонин (1883—1951) — чешский органист и композитор;
 Видерман, Херберт (род. 1927) — австрийский гребец-байдарочник.